James Benjamin Dutton (ur. 1954) – brytyjski generał broni, gubernator Gibraltaru
 James Patrick Dutton (ur. 1968) – amerykański astronauta, pilot testowy US Air Force